Luci Afrani (cònsol 60 aC), general pompeià.
 Luci Afrani (poeta), comediògraf del .